Bowden Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bowden Island (Hancock County, Maine)
 Bowden Island (Somerset County, Maine)
 Bowden Island (South Carolina)

in Australien:
 Bowden Island (Queensland)